

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Miętno – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Miętno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard